Ian Ferguson (kayak) (1952-), kayakiste néo-zélandais
 Ian Ferguson (écrivain), écrivain canadien
 Ian Ferguson (1967-), footballeur écossais
 Ian Ferguson (football, 1968), footballeur écossais
 Ian Bruce Ferguson, officier de l'armée australienne durant la Seconde guerre mondiale